Duhamel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Louis Duhamel du Monceau
 Henri-Louis Duhamel du Monceau